gorzelnia – zakład wytwórczy produkujący spirytus surowy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 1 podstawowa
 Gorzelnia – część miasta Sejny
 Gorzelnia – część kolonii Boby-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów
 Gorzelnia – część wsi Wojcieszków w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków
 Gorzelnia – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Blachownia
 Gorzelnia – część wsi Wyszmontów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Gorzelnia – część wsi Dobruchna w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Inne 
 Gorzelnia – wieś na Ukrainie w rejonie przemyślańskim należącym do obwodu lwowskiego